Eduardo jest hiszpańskim odpowiednikiem polskiego imienia Edward.

Przydomek Eduardo przyjęło kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Eduardo da Silva (ur. 1983), właśc. Eduardo Alves da Silva - piłkarz urodzony w Brazylii, reprezentant Chorwacji.
 Eduardo dos Reis Carvalho (ur. 1982) – piłkarz portugalski
 Eduardo Adelino da Silva (ur. 1979) – piłkarz brazylijski
 Eduardo Ribeiro dos Santos (ur. 1980) – piłkarz brazylijski
 Eduardo Costa (ur. 1982), właśc. Eduardo Nascimento da Costa - piłkarz brazylijski